Itt található A Madagaszkár pingvinjei (The Penguins of Madagascar) című animációs rajzfilm epizódlistája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

DVD-k

Források

Televíziós sorozatok epizódlistái
A Madagaszkár pingvinjei